Dobje (Savinjska), een zelfstandige gemeente in de Sloveense regio Savinjska
Dobje (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
Dobje (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
Dobje (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija